Bloomingburg – villaggio dell'Ohio (USA)
Bloomingburg – villaggio dello stato di New York (USA)